Флейтовые птицы () — подсемейство воробьиных птиц.

Список родов и видов 
 Флейтовые птицы Cracticus Vieillot, 1816
 Черноспинная флейтовая птица Cracticus mentalis Salvadori & Albertis, 1875
 Сероспинная флейтовая птица Cracticus torquatus (Latham, 1802) 
 Черноголовая флейтовая птица Cracticus cassicus (Boddaert, 1783)
 Серая флейтовая птица Cracticus louisiadensis Tristram, 1889 
 Сорочья флейтовая птица Cracticus nigrogularis (Gould, 1837) 
 Чёрная флейтовая птица Cracticus quoyi (Lesson, 1827)
 Вороны-свистуны Gymnorhina G.R. Gray, 1840 
 Ворона-свистун Gymnorhina tibicen (Latham, 1802) 
 Пелтопсы Peltops Wagler, 1829
 Лесной пелтопс Peltops blainvillii (Garnot, 1827) 
 Горный пелтопс Peltops montanus (Stresemann, 1921) 
 Вороны-флейтисты Strepera Lesson, 1831
 Пестрохвостая ворона-флейтист Strepera graculina (Shaw, 1790) 
 Чёрная ворона-флейтист Strepera fuliginosa (Gould, 1837) 
Серая ворона-флейтист Strepera versicolor (Latham, 1802)

Примечания 

Ласточковые сорокопуты
Птицы Австралии
Птицы Океании